Lipa – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim. W 2001 roku liczyła 242 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie wołyńskim